Дривас () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дривас, Димитриос — греческий моряк и пловец, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1896.
 Дривас, Роберт (21 ноября 1938, Чикаго, Иллинойс, США — 29 июня 1986, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США) — американскй актёр театра, кино и телевидения, и театральный режиссёр.